Найдьонов — українське прізвище.

 Найдьонов Андрій Михайлович — український політик, депутат Верховної Ради України 6 скликання.
 Найдьонов Сергій Олександрович — російський драматург.
 Найдьонов Олег Петрович — міський голова Мурманська в 1991—2003 роках.
 Найдьонов Павло Андрійович — радянський комуністичний діяч. Депутат Верховної Ради СРСР 1—2-го скликань.
 Найдьонова Віра Опанасівна — директор державного підприємства «Дослідне господарство „Асканійське“ Інституту олійних культур Української академії аграрних наук» (Херсонська область), Герой України.
 Найдьонова Людмила Василівна — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 10—11-го скликань.
 Найдьонова Любов Антонівна — український психолог, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2019)

Див. також 
 Найдьонов Андрій

Українські прізвища